Sayer est un nom de famille notamment porté (ou ayant été porté) par :
 Anthony Sayer (1672-1741), franc-maçon britannique ;
 Leo Sayer(né en 1948), un chanteur britannique ;
 Guillaume Sayer (1796 – 1868), un marchand de fourrure Métis ;

Voir aussi
 
 

Patronyme anglais